Жорж Шарпа́к (, в семье и среди знакомых — Гриша Шарпак; 1 августа 1924 — 29 сентября 2010) — французский физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1992 году.

Биография 
Жорж Шарпак (при рождении Гриша Харпак) родился в волынском местечке Дубровица (тогда в Польше, ныне — Ровенская область Украины), в еврейской семье. Когда ему было три года, семья (родители — Мотл Харпак, впоследствии Морис Шарпак, и Хана Шапиро, впоследствии Анна Шапиро) покинула Польшу и поселилась в Хайфе (подмандатная Палестина, где его отец устроился камнетёсом на дорожных работах), а в 1931 году через Польшу переехала в Париж (где ранее обосновались родственники отца). Прочитанная по правилам французского языка фамилия Charpak стала звучать как Шарпак.

Во время Второй мировой войны с поддельными документами на имя Georges Charpentier (Жорж Шарпентье) Жорж Шарпак с родителями бежал на свободный от немецкой оккупации юг Франции, где участвовал в Движении Сопротивления и в 1943 году был заключен в тюрьму властями режима Виши. В 1944 году он был депортирован в нацистский концентрационный лагерь Дахау, где оставался до его освобождения в 1945 году. После окончания обучения в Лицее Монпелье в 1945 году, он поступил в парижский «École des Mines» («Горная школа Парижа»), одно из самых престижных технических учебных заведений во Франции. В следующем году он становится натурализованным гражданином Франции.

После окончания Парижской школы горного дела () в 1948 году Шарпак получает степень бакалавра в горном деле и начинает работать в Национальном центре научных исследований. В 1954 году получает степень доктора в области ядерной физики в Коллеж де Франс (), где он работал в лаборатории Фредерика Жолио-Кюри. В 1959 году присоединяется к команде исследователей в Европейском центре по ядерным исследованиям (ЦЕРН, ) в Женеве. Здесь в 1968 году он совершил свое главное открытие - создал мультиэлектродную пропорциональную камеру («камеру Шарпака») для детектирования элементарных частиц, без использования которой до настоящего времени не обходится ни один эксперимент в области физики высоких энергий.

В 1984 году одновременно становится профессором в Школе углубленного изучения физики и химии в Париже.

В 1985 году Шарпак стал членом Французской Академии наук. В 1992 году ему присуждается Нобелевская премия по физике «за открытие и создание детекторов частиц, в частности многопроволочной пропорциональной камеры».

Шарпак являлся активным сторонником использования мирной ядерной энергии. Подписал «Предупреждение человечеству» (1992). Он — член Совета спонсоров журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

Младший брат — французский киноактёр и режиссёр Андре Шарпак (, род. 1930).

Награды и признание 
 1960 — Серебряная медаль Национального центра научных исследований
 1973 — 
 1989 — Премия в области физики частиц и физики высоких энергий
 1992 — Нобелевская премия по физике
 2007 — Офицер Ордена Почётного легиона

Примечания

Литература

Ссылки 
 Резюме Жоржа Шарпака на сайте Нобелевского комитета 

Иммигрировавшие во Францию из Польши
Физики Франции
Лауреаты Нобелевской премии из Франции
Иностранные члены РАН
Члены Французской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Австрийской академии наук
Члены Парижской медицинской академии
Заключённые концлагеря Дахау
Выжившие в Холокосте
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Персоналии, связанные с ЦЕРНом
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Выпускники Горной школы Парижа
Почётные доктора Оттавского университета
Почётные доктора Коимбрского университета
Почётные доктора Брюссельского свободного университета
Почётные доктора Брюссельского свободного университета (нидерландскоязычного)
Награждённые серебряной медалью Национального центра научных исследований